Fluss (von  ‚Fließen‘) steht für:
 Fluss, größeres Fließgewässer
 Atmosphärischer Fluss, tropische Luftströmungen in gemäßigten Breiten.
 Fluss (Physik), die Anzahl von Teilchen, die Masse, die Energie etc., die sich pro Zeitspanne durch eine Fläche bewegt
 Flüsse und Schnitte in Netzwerken, spezielle Abbildung von der Menge der Kanten in die Menge der reellen Zahlen
 Fluss (Mathematik), ein Konzept, das es ermöglicht, zeitabhängige (System-)Zustände zu beschreiben
 die Lösung eines vektoriellen Oberflächenintegrals (Flussintegral) in der Mathematik
 eine Heroldsbildbezeichnung in der Heraldik, siehe Fluss (Heraldik)
 Fluss (Krankheit), eine früher als Fluss schädlicher Körpersäfte gedachte Krankheit (auch in Form von Sekret, etwa als „Weißer Fluss“ ein Scheidenausfluss); zum Beispiel Wochenfluss, Schlagfluss oder „Stickfluss“ (beim Lungenödem) – vgl. auch Rheuma und Katarrh
 Flussmittel, Zusatzstoffe, die den Schmelzvorgang und die Handhabung geschmolzener Stoffe erleichtern

Fluss oder Fluß ist der Familienname von:
 Grete Fluss (1892–1964), Sängerin, Humoristin und Schauspielerin
 Manfred Fluß (* 1943), deutscher Politiker
 Max Fluß (1889–1935), österreichischer Historiker und Gymnasiallehrer
 Robin Fluß (* 1996), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Sigmund Fluss, Brünner Dampfkunstfärberei, Appretur und chemische Waschanstalt während der österreichisch-ungarischen Monarchie